Les Cantarelles, nucli de població de Sant Martí Sarroca, Alt Penedès.
 Serreta de les Cantarelles, petita alineació muntanyosa del vessant sud-est de la Serra de Godall.